Close up pode referir-se a:
 Close-up, termo de cinema e fotografia.
 Close-Up (marca), uma marca de dentífrico
 Close-up (filme de 1990), de Abbas Kiarostami
 Close Up (programa de televisão), programa da Nova Zelândia que trata de assuntos da atualidade

Desambiguação